Сезон 1918—1919 у Серії А — 22-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Етуаль Ла Шо-де-Фон.

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1919
Швейцарія
Швейцарія